Ricardo Souza Silva (ur. 26 listopada 1975) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
Od 1997 do 2001 roku występował w klubach Nagoya Grampus Eight, Bellmare Hiratsuka i Kawasaki Frontale.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1975
Piłkarze Nagoya Grampus
Piłkarze Shonan Bellmare
Piłkarze Kawasaki Frontale